Andilamena (district), een district van Madagaskar
Andilamena (stad), de hoofdstad van dit district